Bösken ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Bösken (1909–1976), deutscher Musikpädagoge, Hochschuldozent, Organologe und Autor
 Karl Bösken (1895–1970), deutscher Kommunalpolitiker und ehrenamtlicher Landrat (CDU)
 Lorenz Bösken (1891–1967), deutscher Maler des Expressionismus
 Sigrid Duchhardt-Bösken (1943–2004), deutsche Kunsthistorikerin und Archivarin